Placido – tradycyjne imię romańskie.
 Plácido (film) – hiszpański film

Znane osoby:
 Placido Costanzi – włoski malarz
 Plácido Domingo – tenor hiszpański
 Placido Falconio – włoski kompozytor
 Placido Puccinelli – włoski mnich i historyk
 Placido Columbani – włoski architekt
 Giacinto Placido Zurla – włoski kardynał
 Plácido Polanco – dominikański bejsbolista
 Plácido Vega y Daza – meksykański generał
 Placido – wódz Indian Tonkawa

Osoby o nazwisku Placido:
 Michele Placido – włoski aktor i reżyser
 Mike De Placido – angielski piłkarz